Waggershausen ist

 ein Stadtteil von Friedrichshafen
 der Künstlernachname des Sängers und Komponisten Stefan Waggershausen aus Friedrichshafen